De nombreuses villes ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, ...) nommées en hommage à Roger Salengro (1890-1936) :

Avenues
 l'avenue Roger-Salengro de Chaville, en France ;
 l'avenue Roger-Salengro de La Courneuve et Sant-Denis, en France ;
 l'avenue Roger-Salengro de Lille, en France ;
 l'avenue Roger-Salengro de Marseille, en France ;
 l'avenue Roger-Salengro de Roubaix, en France ;
 l'avenue Roger-Salengro de Tourcoing, en France ;
 l'avenue Roger-Salengro de Villeurbanne, en France.

Parcs
 Parc Roger-Salengro (Clichy)
 Parc Roger-Salengro (Nevers)

Places
 Place Roger-Salengro à Dijon
 Place Roger-Salengro à Narbonne
 Place Roger-Salengro à Nantes
 Place Roger-Salengro à Toulouse

Roger-Salengro